Ez az oldal az Oddbods: A sorozat című animáció sorozat epizódjait sorolja fel.

Rövidfilm-sorozat (2015)

1. évad (2015-16)

Források 

Epizódlista az Oddbods wikin

Televíziós sorozatok epizódlistái